Ел Мулато има више значења:

 Ел Мулато (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Мулато (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мулато (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мулато (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Мулато (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Мулато (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Мулато (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Мулато (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Мулато (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Мулато (Аматитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мулато (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мулато (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику